Toponímia:
 Bonilla de la Sierra, municipi de la província d'Àvila a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Paso Bonilla, poble al departament de Tacuarembó (Uruguai)
 Biografies:
 Alonso de Bonilla
 Ernesto Bonilla del Valle (Jauja, Perú, 1905 - Los Angeles, Estats Units, 2005), escriptor, poeta i pintor peruà
 Fernando Maria Bonilla-Musoles (1944, València)
 Francisco Bonilla Martí
 Jesús Bonilla (Madrid, 1955), actor i director de cinema espanyol
 Josep Maria Bonilla i Martínez (València, 1808 - 1880), escriptor, polític, pintor i periodista valencià
 Víctor Manuel Bonilla Hinestroza (Tumaco, 1971), futbolista colombià que ocupa la posició de davanter